Juhász Béla (1921–2002) atléta, hosszútávfutó, edző
 Juhász Béla (1932–1999) irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő